Mbandjock peut désigner :
 Mbandjock, une commune du département de la Haute-Sanaga
 Mbandjock, un village de la commune de Makak au Cameroun
 Martial Mbandjock, un athlète français